

Лучин — село в Рогачовському районі Гомельської області.

Лучин — село в Корнинській селищній територіальній громаді Попільнянського району Житомирської області.

Див. також 
 Лучина (значення)